Barrymore est un nom de famille et peut-être lié à :
 Barrymore's, une discothèque d'Ottawa (Ontario)
 Earl of Barrymore, un titre de noblesse du royaume d'Irlande datant de 1622
 Barrymore, un one-man-show de Christopher Plummer et écrit par William Luce
 Barrymore, un programme télévisé présenté par Michael Barrymore
 le théâtre Ethel Barrymore à Broadway

Patronyme 
 La famille Barrymore, dont sont issues plusieurs personnalités du cinéma américain :
 Maurice Barrymore(1849-1905), acteur américain. Il est le père de Lionel, Ethel et John Barrymore, et l'arrière-grand-père de Drew Barrymore ;
 Lionel Barrymore (1878-1954), acteur, réalisateur, scénariste et compositeur américain ;
 Ethel Barrymore (1879-1959), actrice américaine ;
 John Barrymore (1882-1942), acteur américain ;
 Diana Barrymore (1921-1960), actrice, réalisatrice et productrice américaine ;
 John Drew Barrymore (1932-2004), acteur et réalisateur américain ;
 Jaid Barrymore (1946-), actrice et productrice allemande, épouse de  John Drew Barrymore, mère de Drew Barrymore ;
 Drew Barrymore (1975-), actrice, réalisatrice et productrice américaine ;
 William Barrymore (1899-1979), acteur américain. Il est le père de Dick Barrymore ;
 Dick Barrymore (1933-2008), réalisateur américain.
 Michael Barrymore (1952-), acteur et humoriste britannique ;
 Deborah Barrymore (1963-), actrice britannique. Elle est la fille de Roger Moore.

Homonymie de patronyme